Marie Brabantská (1254, Leuven – 12. ledna 1322, Mureaux) byla francouzská královna, druhá manželka krále Filipa III.

Život 
Pocházela ze čtyř dětí Jindřicha III. a Adély, dcery burgundského vévody Huga IV. Svatba s ovdovělým francouzským králem Filipem III. se uskutečnila v 21. srpna 1274 a korunovace o necelý rok později 24. června 1275. Mladá královna měla na staršího manžela velký vliv, podporovala ambice králova strýce Karla I. z Anjou. Roku 1276 zemřel králův nejstarší syn Ludvík a královnu obvinil králův komorník Petr z La Brosse, že následníka dala otrávit. Ta jej na oplátku nařkla ze zrady a spolupráce s kastilským králem Alfonsem X. Komorník byl oběšen a Dante Alighieri jej ve své Božské komedii umístil do Očistce, kde hovoří také o královně Marii.

Královna podněcovala manžela k válce proti Katalánsku, která se stala králi osudnou. Ovdovělá Marie zbytek života strávila v klášterním ústraní. Je pohřbena v pařížském klášteře řádu menších bratří.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Genealogie

Reginarovci
Francouzské královny
Postavy Božské komedie (Očistec)
Narození v roce 1254
Narození v Lovani
Úmrtí 12. ledna
Úmrtí v roce 1321
Úmrtí v Île-de-France
Pohřbení v klášteře minoritů v Paříži
Ženy